La tour du Crédit lyonnais de Lyon a pris le nom de Tour Part-Dieu ;
 La tour du Crédit lyonnais de Lille a pris le nom de tour de Lille ;
 La tour Crédit lyonnais de La Défense a pris le nom de tour Opus 12.

Voir aussi
 Le Crédit lyonnais a pris le nom de LCL.

Homonymie